Исак Комнин може да се отнася за:
 Исак I Комнин (ок. 1005 – 1061), византийски император (1057 – 1059)
 Исак Комнин (брат на Алексий I Комнин) (1050 – 1102)
 Исак Комнин (син на Алексий I Комнин) (1093 – след 1152)
 Исак Комнин (син на Йоан II Комнин) (1113 – 1154)
 Исак Комнин (севастократор) - зет на император Алексий III Ангел (1195-1203), военачалник в битката при Сяр (1195)